Il singolare del torneo di tennis Caracas Open 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Raúl Ramírez che ha battuto in finale Ilie Năstase 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (semifinali)

  Ilie Năstase (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Caracas Open 1976